William John Carr, dit Bill Carr (1876-1942), rameur américain, champion olympique d'aviron en 1900
William Guy Carr (1895-1959), sous-marinier anglais puis canadien. 
William Arthur Carr, dit Bill Carr (1909-1966), athlète américain, double-champion olympique en 1932